Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2016 nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Maria Šarapovová, která před zahájením odstoupila pro zranění horní končetiny. Nejvýše nasazenou světovou dvojku Simonu Halepovou postihl zánět Achillovy šlachy a třetí hráčka klasifikace Garbiñe Muguruzaová skrečovala své úvodní utkání pro zranění levé nohy.

Vítězkou dvouhry se stala bývalá běloruská světová jednička a dvacátá druhá žena žebříčku Viktoria Azarenková, jež ve finále zdolala německou nasazenou čtyřku a světovou desítku Angelique Kerberovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Azarenková vyhrála první trofej po téměř dvou a půl letech, od titutu na Cincinnati Masters 2013. Během celého průběhu ztratila jen patnáct gamů, čímž překonala turnajový rekord Sereny Williamsové z roku 2013 a sedmnácti prohraných her.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=185

|RD1-seed1= 
||RD1-team1= Viktoria Azarenková
|RD1-score1-1= 6
|RD1-score1-2= 6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=Q
|RD1-team2= Samantha Crawfordová
|RD1-score2-1=0
|RD1-score2-2=3
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Angelique Kerberová
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=6
|RD1-team4=
|RD1-score4-1=2
|RD1-score4-2=3
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1= 
|RD2-team1=

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brisbane International 2016